Gustav Dánský (Kristián Frederik Vilém Valdemar Gustav; 4. března 1887, Kodaň – 5. října 1944, Kodaň) byl dánský princ.

Dětství 

Princ Gustav přišel na svět 4. března 1887 na venkovském sídle svých rodičů, v paláci Charlottenlund severně od Kodaně, za vlády svého děda Kristiána IX. Narodil se jako čtvrtý a nejmladší syn, sedmé z osmi dětí dánského korunného prince Frederika a jeho manželky Luisy Švédské. Jeho otec byl nejstarším synem a dědicem dánského krále Kristiána IX. a Luisy Hesensko-Kasselské, zatímco matka byla jediným potomkem švédského krále Karla XV. a Luisy Oranžsko-Nasavské. Pokřtěn byl jmény Kristián Frederik Vilém Valdemar Gustav, známý však byl jako princ Gustav.

Princ Gustav byl vychováván se svými sourozenci v královské domácnosti v Dánsku a vyrůstal mezi sídli svých rodičů v Kodani, v paláci Frederika VIII. v rámci komplexu paláce Amalienborg, a jejich venkovským statkem, v paláci Charlottenlund na pobřeží průlivu Öresund severně od města.

Princ Gustav se nikdy neoženil ani neměl děti.

Pozdější život 
2. února 1935 byl v ruském ortodoxním kostele společně se svou sestřenicí Olgou Alexandrovnou Ruskou a jejím manželem plukovníkem Nikolajem Kulikovskim kmotrem Alexandra Schalburga, syna nadporučíka dánské královské stráže Christiana Frederika von Schalburg.

Princ Gustav zemřel 5. října 1944 ve věku 57 let na svém statku Egelund House severně od Kodaně.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 4. března
Narození v roce 1887
Narození v Kodani
Úmrtí 5. října
Úmrtí v roce 1944
Úmrtí v Kodani
Glücksburkové
Dánští princové
Nositelé Řádu Dannebrog
Nositelé velkokříže Řádu čestné legie
Nositelé Vévodského sasko-ernestinského domácího řádu
Nositelé Řádu Spasitele
Nositelé Domácího řádu vendické koruny
Nositelé Řádu červené orlice
Čestní rytíři velkokříže Královského Viktoriina řádu
Muži